Ла-Крус () — топоним.

 Ла-Крус — город в Мексике, в штате Синалоа, входит в состав муниципалитета Элота.
 Ла-Крус — посёлок в Мексике, штат Тамаулипас, входит в состав муниципалитета Нуэво-Ларедо.
 Ла-Крус — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Ла-Крус — город в Чили.
 Ла-Крус — кантон в Коста-Рике, входит в провинцию Гуанакасте.
 Ла-Крус — город в Коста-Рике, центр одноимённого кантона.